Bitone (vedi Cleobi e Bitone), personaggio mitologico, fratello di Cleobi, figlio di Cidippe, sacerdotessa di Hera. 
 Bitone, scrittore greco del III secolo a.C., autore di un trattato di tecnologia militare